Joaquim Vieira da Silva ou Tio Joaquim, Obá Sanhá, era filho de Xangô, foi o fundador do Ilê Axé Opô Afonjá juntamente com Mãe Aninha.

Sacerdotes de religiões afro-brasileiras
Ilê Axé Opô Afonjá